Robinson Crusoe, een roman uit 1719 van Daniel Defoe
Robinson Crusoé, een operette uit 1867 van Jacques Offenbach
Robinson Crusoe (1902), een film van Georges Méliès
Robinson Crusoe (1927), een film van M.A. Wetherell
Robinson Crusoe (1954), een film van Luis Buñuel
Robinson Crusoe (1997), een film van Rod Hardy en George T. Miller
Robinson Crusoe (2016), een film van Ben Stassen
Robinson Crusoe (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
Robinson Crusoe (eiland), een eiland voor de kust van Chili
Robinson Crusoë-economie, een eenpersoonseconomie